Watchman bezeichnet:

 einen Taschenfernseher, siehe Watchman
 Watchman Nee (1903–1972), chinesischer Prediger
 Watchman Island, Insel in Neuseeland
 ein Gipfel am Kraterrand des Crater Lake
 Watchmen, eine US-amerikanische Comicheftserie
 Watchmen – Die Wächter, die Verfilmung der gleichnamigen Comicserie
 Watchmen (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie